Карасевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Карасевское сельское поселение — входит в Сафакулевский район

Новосибирская область
 Карасевское сельское поселение — входит в Болотнинский район
 Карасевское сельское поселение — входит в Черепановский район